Corinna – nome proprio femminile
 Corinna – città della Contea di Penobscot, Maine (Stati Uniti d'America)
 Corinna – cratere meteoritico di Venere
 Corinna – poetessa greca
 Corinna – ragno della famiglia delle Corinnidae
 Corinna – nome comune di Coenonympha corinna, farfalla della famiglia Nymphalidae
 Corinna o l'Italia – romanzo di Madame de Staël